Grau (provincie), een provincie van Peru
Shirley Ann Grau, een Amerikaans schrijfster